Hickman megye (Kentucky)
Hickman megye (Tennessee)